Seznam dílů seriálu Kancl může být:
 Seznam dílů britského seriálu Kancl – seznam dílů britského seriálu Kancl z let 2001–2003
 Seznam dílů amerického seriálu Kancl – seznam dílů amerického seriálu Kancl z let 2005–2013
 Seznam dílů českého seriálu Kancl – seznam dílů českého seriálu Kancl z roku 2014